Хартлауб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хартлауб, Карл Иоганн Густав (1814—1900) — немецкий врач и зоолог.
 Хартлауб, Клеменс (1858—1927) — немецкий зоолог и педагог.

См. также 
 Утка Хартлауба — вид водоплавающих птиц из семейства утиных.
 Чайка Хартлауба — вид птиц из семейства чайковых.